Waikato – rzeka w Nowej Zelandii, na Wyspie Północnej
 Waikato – region w Nowej Zelandii